Repulsion (von frz. répulsion ‚Abstoßung‘, ‚Abneigung‘) steht für:
 Abscheu, siehe Ekel
 Ekel (1965) (OT: Repulsion, 1965), Thriller von Roman Polański
 Repulsion (Band), US-amerikanische Grindcore-Band
 Repulsionsmotor, spezielle Bauform eines Elektromotors
 Repulsivstoff, ein Vergrämungsmittel, siehe Repellent
 Reissner Nordström Repulsion eines überladenen Schwarzen Lochs

Siehe auch:

 Abstoßung, Repeller